Krößbach ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Krößbach (Gemeinde Neustift) Ort in Neustift im Stubaital, Tirol
 Krößbach (Gemeinde Ternitz), Ortschaft in Ternitz, Niederösterreich

siehe auch:
 Krösbach, Weiler in der Gemarkung Seebach (Deggendorf), Bayern